Il singolare del torneo di tennis Los Angeles Open 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Richard Krajicek che ha battuto in finale Mark Woodforde 6-4 2-6 6-4.

Teste di serie 

 Aaron Krickstein (semifinali, ritiro)
 Richard Krajicek (campione)
 Brad Gilbert (secondo turno)
 Aleksandr Volkov (secondo turno)

 Derrick Rostagno (secondo turno)
 Jimmy Connors (quarti di finale)
 David Wheaton (secondo turno)
 Gianluca Pozzi (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Los Angeles Open 1992
ATP Tour 1992